Noailles steht für mehrere französische Gemeinden:

 Noailles (Corrèze)
 Noailles (Oise)
 Noailles (Tarn)
 Noailles (Marseille), Stadtviertel von Marseille

Noailles ist der Name eines französischen Adelsgeschlechts

 Noailles (Adelsgeschlecht)

Noailles ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien-Maurice de Noailles (1678–1766), Marschall von Frankreich
 Anna de Noailles (1876–1933), französische Lyrikerin und Schriftstellerin
 Anne de Noailles († 1678), Gouverneur des Roussillon, Pair von Frankreich
 Anne-Jules de Noailles (1650–1708), Marschall von Frankreich
 Antoine de Noailles (1504–1562), französischer Adliger und Diplomat
 Emmanuel Marie Louis de Noailles (1743–1822), französischer Diplomat
 François de Noailles (1519–1585), französischer Botschafter in Konstantinopel
 Louis de Noailles (1713–1793), Marschall von Frankreich
 Louis-Antoine de Noailles (1651–1729), französischer Kardinal und Erzbischof von Paris
 Louis-Marie de Noailles (1756–1804), französischer General, Geschäftsmann
 Marie-Laure de Noailles (1902–1970), französische Schriftstellerin, Dichterin, Malerin und Kunstmäzenin
 Paul de Noailles (1802–1885), französischer Staatsmann und Historiker
 Paul-François de Noailles (1739–1824), französischer Naturforscher
 Philippe-Louis-Marc-Antoine de Noailles (1752–1819), französischer Politiker
 Pierre-Bienvenu Noailles (1793–1861), französischer katholischer Geistlicher und Ordensgründer

Weiteres:
 Noailles-Stichel, Steinzeitwerkzeug

Siehe auch:
 Villa Noailles